Der Sakaeo Football Club (Thai: สโมสรฟุตบอลสระแก้ว เอฟซี) ist ein thailändischer Fußballverein aus Sakaeo, der zuletzt in der dritten Liga, der Thai League 3 (Eastern Region), spielte.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahre 2010. Seit dieser Zeit spielt der Verein in der dritten thailändischen Liga. Von 2010 bis 2015 spiele er in der Regional League Division 2 in der Central/East-Region. 2016 wechselte der Verein in die East-Region. Seit der Ligareform 2017 spielt Sakaeo in der Thai League 3, Upper Region.

Stadion 
Der Verein trägt seine Heimspiele im Sakaeo Provincial Administrative Organization Stadium (Thai: สนาม อบจ.สระแก้ว หรือ สนามกีฬาศูนย์กีฬา วิทยาวารี) in Sakaeo aus. Das Mehrzweckstadion hat ein Fassungsvermögen von 10.000 Zuschauern.

Spielstätten

Spieler 
Stand: 6. Oktober 2021

Saisonplatzierung

Beste Torjäger ab 2017

Sponsoren

Weblinks 
 Sakaeo FC bei soccerway.com
 Sakaeo FC bei transfermarkt.de
 Sakaeo FC bei thaileague.co.th

Einzelnachweise 

Sakaeo, FC
Gegründet 2010
Sport (Sa Kaeo)